Die Saison 1908/09 war die erste reguläre Austragung der Schweizer Eishockeymeisterschaft. Meister wurde der HC Bellerive Vevey.

Abschlusstabelle

Spiele

Weblinks 
  (PDF; 547 kB)

Einzelnachweise 

1908
Eishockeysaison 1908/09